Lukácsy Sándor (1815-1880) kormánybiztos, kertész
 Lukácsy Sándor (1835-1907) rendező, színműíró
 Lukácsy Sándor (1923-2001) irodalomtörténész